Никитов:

 Никитов, Сергей Аполлонович
 Никитов, Настасия